Ма́йя Ра́мсфьелл (; ) — норвежская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (, , ), бронза ().
 : золото ()
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её отец — Эйгиль Рамсфьелл, чемпион зимних Олимпийских игр 1998 и трёхкратный чемпион мира. Её брат — Магнус Рамсфьелл, играет с Майей в смешанной паре, они выиграли чемпионат Норвегии 2018; также он чемпион Норвегии по юниорам.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимних юношеских Олимпийских игр 2016

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу